Волковка () — село,
Волковский сельский совет,
Кегичёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323181001. Население по переписи 2001 года составляет 943 (451/492 м/ж) человека.

Является административным центром Вовковского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Серго.

Географическое положение 
Село Волковка находится на левом берегу реки Можарка, выше по течению на расстоянии в 4 км расположено село Мажарка, на противоположном берегу расположено село Серго.
Река в этом месте пересыхает.
Через село протекает пересыхающий ручей с запрудами.

История 
 1762 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 ООО «Надия», зерно, молоко.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Кегичёвского района